Шви́ммер ()— немецкая и еврейская фамилия.

Известные носители:

 Швиммер, Аль (1917—2011) — основатель и первый генеральный директор израильского концерна «Таасия Авирит».
 Швиммер, Вальтер (род. 1942) — Генеральный секретарь Совета Европы.
 Швиммер, Дэвид (род. 1966) — американский актёр и режиссёр.
 Швиммер, Расти (род. 1962) — американская актриса и певица.
 Швиммер, Розика (1877—1948) — венгерская пацифистка, феминистка и суфражистка.
 Швиммер, Эрнест-Людвиг (1837—?) — австрийский дерматолог, автор ряда трудов по медицине.

Примечания